Peng Shuai era la detentrice del torneo, ma ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Kirsten Flipkens ha sconfitto Coco Vandeweghe con il punteggio di 7-64, 6-4.

Teste di serie 

  Danielle Collins (secondo turno)
  Taylor Townsend (quarti di finale)
  Kirsten Flipkens (Campionessa)
  Katarina Zavac'ka (quarti di finale)
  Patricia Maria Tig (ritirata)
  Caty McNally (quarti di finale)
  Stefanie Vögele (semifinale)
  Francesca Di Lorenzo (secondo turno, ritirata)

 Whitney Osuigwe (secondo turno)
 Mandy Minella (quarti di finale)
 Usue Maitane Arconada (terzo turno)
 Allie Kiick (secondo turno)
 Ann Li (terzo turno)
 Caroline Dolehide (terzo turno)
 Sachia Vickery (secondo turno)
 Varvara Lepchenko (secondo turno)

Qualificate 

  Catherine Bellis (terzo turno)

 Sophie Chang (primo turno)

Lucky loser 
  Kayla Day (primo turno)

Wildcard 

  Danielle Collins (secondo turno)
  Linda Huang (primo turno)
  Katarina Jokić (secondo turno)

 Bethanie Mattek-Sands (terzo turno)
 Coco Vandeweghe (finale)

Alternate 
  Quinn Gleason (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Houston 2019